De kalender voor de 3000 en 5000 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2006/2007 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

+ = 5.000m
- = geen deelname

Vrouw 3000
2006/07